Ле́вків — українське прізвище. Походить від імені Левко або назви субетносу Левки.

Відомі носії 
 Левків Богдан Євгенович
 Левків Михайло Богданович
 Левків Тарас Богданович

Прізвища на -ів